

Film

The Gypsy Bride – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Georges Méliès
The Gypsy Bride – cortometraggio del 1912 diretto da Lawrence B. McGill